Llista d'asteroides del 202001 al 203000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"|202001-202100 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"|202101-202200 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"|202201-202300 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"|202301-202400 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"|202401-202500 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"|202501-202600 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"|202601-202700 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"|202701-202800 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"|202801-202900 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"|202901-203000 [ modifica]

|-
|}